De LNH Division 1 (Ligue Nationale de Handball, ook Lidl Starligue naar de sponsor Lidl) is de hoogste handbaldivisie in Frankrijk.

Kampioenen

EHF-wereldranglijst
Seizoen 2018–19
  Handball-Bundesliga (128,50)
  Liga ASOBAL (115,00)
  K&H férfi kézilabda liga (106,83)
  Lidl Starligue (105,83)
  PGNiG Superliga Mężczyzn (75,71)
  Boxer Herreligaen (63,33)

Positie van Frankrijk in de wereldranglijst

Handbal in Frankrijk
Franse handbalcompetitie